O nome Carlotta foi usado para dar nome a nove ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste.
 Furacão Carlotta (1967);
 Furacão Carlotta (1971) - furacão de categoria 1 que não ameaçou a costa.
 Furacão Carlotta (1975);
 Furacão Carlotta (1978);
 Tempestade tropical Carlotta (1982) - Tempestade tropical a oeste da costa mexicana que não ameaçou a costa.
 Furacão Carlotta (1988) - furacão de categoria 1 que não ameaçou a costa.
 Furacão Carlotta (1994) - furacão de categoria 2 a oeste da costa mexicana que não ameaçou a costa.
 Furacão Carlotta (2000) - furacão de categoria 4 a que se moveu paralelamente à costa mexicana no Oceano Pacífico. Carlotta matou 18 pessoas devido às enchentes.
 Furacão Carlotta (2006) - furacão de categoria 1 a oeste da costa mexicana que não ameaçou a costa.

Desambiguação